Каушики:

  — род («готра») индийских брахманов, потомков Вишвамитры.
 Каушики — раджпутская группа населения в Газипуре, Азимгуре и Горахпуре.

Персоналии
 Чакрабарти, Каушики (род. 1980) — индийская певица.
 Каушик, Маниш (род. 1996) — индийский боксёр.

Примечания